3 miejscowości w Polsce: 
 Borowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. karkonoskim, w gminie Podgórzyn 
 Borowice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Bodzanów 
 Borowice – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Stepnica